Vilhelm IV kan syfta på bland andra:
Vilhelm IV av Storbritannien, kung av Storbritannien, Irland och Hannover från 1830
Vilhelm IV, storhertig av Luxemburg, regent av Luxemburg mellan från 1905 
Vilhelm IV av Bayern, regerande hertig av Bayern från 1508
Vilhelm IV av Oranien, den första arvståthållaren i Nederländerna från 1747
Vilhelm IV av Hessen-Kassel, lantgreven av Hessen-Kassel från 1567
Vilhelm IV av Holland

Regentnamn